Fava ima više značenja:
 Fava, Aosta
 Fava, Verona